Сарик

 Сарик — посёлок в Узбекистане, в Сурхандарьинской области.
 Сарик — посёлок в Мексике, в штате Сонора.